Heim de Balsac ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric-Louis Heim de Balsac (1869–1962), französischer Mediziner, Agronom und Botaniker 
 Henri Heim de Balsac (1899–1979), französischer Zoologe
 Raymond Heim de Balsac (1903–1972), französischer Kardiologe